Жан-Мишель Баския (, 22 декабря 1960, Нью-Йорк — 12 августа 1988, там же) — американский художник. Прославился сначала как граффити-художник в Нью-Йорке, а затем, в 1980-х годах, как очень успешный неоэкспрессионист.

Биография 

Баския родился в Нью-Йорке — в Бруклине. Его мать Матильда была из Пуэрто-Рико, а отец Жерар родился в Порт-о-Пренсе, столице Гаити. Благодаря этому Жан-Мишель с детства свободно говорил на французском, испанском и английском языках, читал книги, в том числе поэзию символистов, мифы и историю. Уже в раннем возрасте он проявил способности к искусству, и его мать поощряла эти стремления.

В возрасте шести лет стал младшим членом Бруклинского музея. Весной 2018 года в музее была организована выставка One Basquiat, посвященная исключительно рекордному произведению художника Без названия (1982), которая была приобретена на аукционе Sotheby's японским коллекционером Юсаку Маэзава за 110,5 миллиона долларов – самая дорогая из всех работ американского художника на аукционе.

В 1977 году, в возрасте 17 лет, Баския и его друг Al Diaz начали рисовать граффити на стенах зданий в Манхеттене, подписываясь SAMO или SAMO shit. Изображения состояли из содержательных фраз, смысл которых сложно перевести на русский язык, например, Plush safe he think.. SAMO («Он думает, что плюш оберегает [его]. SAMO») или SAMO as an escape clause («SAMO как условие отрицания»). В декабре 1978 года в Village Voice была опубликована статья (article) об этих надписях. Проект закончился эпитафией SAMO IS DEAD («SAMO мёртв»). В 1978 году Баския покидает дом, живёт с друзьями, подрабатывая продажей футболок и открыток на улице. Также в конце семидесятых Баския с товарищами организует группу Gray, которая играет в различных клубах Манхеттена.

В июне 1980 года Баския принимает участие в The Times Square Show, коллективной выставке художников, которая открылась в заброшенном массажном салоне у Седьмой авеню. Пионерская выставка также представила работы Кита Харинга, Кики Смит, Дженни Хольцер и Кенни Шарфа. В 1981 году поэт и арт-критик Рене Ричард (Rene Ricard) опубликовал статью The Radiant Child в журнале Artforum, которая способствовала международной карьере Баския. На протяжении нескольких следующих лет Баския продолжает выставлять свои работы в Нью-Йорке. С 1982 Баския регулярно выставляется с Джулианом Шнабелем, Дэвидом Салле, Франческо Клементе и Энцо Кукки, группой художников, которую арт-критики, кураторы и коллекционеры вскоре назовут неоэкспрессионистами.

В 1982 году Баския познакомился с Энди Уорхолом и они создали много совместных работ.  В возрасте 22 лет в том же 1982, он стал самым молодым художником, когда-либо выставлявшимся в Documenta в Касселе, Германия.

Он встретил своего давнего друга и наставника Энди Уорхола в 1981 году в популярном ресторане . Швейцарский дилер Бруно Бишофбергер позже предложил обоим сотрудничать в серии картин, и между 1983 и 1985 годами пара сделала работы, которые наложили виртуозные граффити Баскии на яркие поп-образы Уорхола.Они работали вместе, влияли на творчество друг друга. Их отношения продолжались до смерти Уорхола в 1987 году.

Последние годы и смерть 

С 1984 многие друзья Баския начали отмечать его всё более странное поведение, вызванное приёмом наркотиков. Он пристрастился к героину в годы жизни среди уличных художников Нью-Йорка. Скончался от передозировки наркотиков 12 августа 1988 года в своей студии на Грейт-Джонс-стрит. Ему было 27 лет. В последние месяцы Баския утверждал, что использовал сто пакетов героина в день. Куратор и галерист Джеффри Дейч выступил с речью во время похорон на Гринвудском кладбище в Бруклине.

Творчество 

Наряду с Джулианом Шнабелем, Кенни Скарфом и Франческо Клементе, Баския считался одной из ведущих фигур неоэкспрессионизма, художественного движения, которое подтвердило первенство человеческой фигуры в современном искусстве. В 1996 году Шнабель снял биографический фильм о бурной жизни художника с Джеффри Райтом в главных ролях в роли Баския и Дэвидом Боуи в роли Уорхола. Творчество Баския можно условно разделить на три периода. В ранний период, с 1980 по 1982 год, он часто изображает скелеты и маскообразные лица, в чём выражается его необычайный интерес к смерти. Другие наиболее частые образы: автомобили, здания, полиция, игры детей на тротуаре и граффити, пришедшие из его опыта рисования на улицах города. Средний период, с конца 1982 по 1985 год, отмечен интересом Баския к его гаитянским корням. Последний период, с 1986 года до смерти в 1988 году, отмечен новой манерой и новыми образами.

Фильмы 
 «Баския», режиссёра Джулиана Шнабеля, 1996 год.
 «Downtown 81» (Ритм большого города), 2000, режиссера Эдо Бертоглио 
 «Жан-Мишель Баския: Лучезарное дитя», 2010, режиссёр Тамра Дэвис
«Баския: Взрыв реальности», 2017, режиссёр Сара Драйвер
«Баския: Ярость к богатству», 2017, режиссёр Дэвид Шульман (премия BAFTA в области телевидения в номинации «Лучшая специализированная документальная передача»)

Цены на работы 

До 2002 года наивысшей ценой, уплаченной за работу Баския, было 3,5 млн долларов.

14 мая 2002 года «Profit I» Баския была выставлена на аукцион и продана за 5,5 млн долларов. В мае 2007 года работа Баския «без названия» 1981 года была продана на аукционе за 14,6 млн долларов.

16 мая 2013 года картина «Затуманенные головы» была продана за 48,8 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке.

18 мая 2017 года безымянная работа Баския 1982 года была продана за 110,5 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке.

23  марта 2021 года работа Жан-Мишеля Баския «Воин» стала самым дорогим произведением западного искусства, проданным в Азии за 41,7 млн ​​долларов.

12 мая 2021 картину «В этом случае» продали на аукционе Christie's за $93,1 млн. Выигрышная ставка была сделана по телефону неизвестным коллекционером.

Примечания

Ссылки 
 Basquiat.net: Jean-Michel Basquiat
 Brooklyn Museum retrospective of Basquiat, including photographs of the artist and his work.
 Basquiat at Artfacts
 Basquiat at Artchive
 Рассказ о двух картинах художника: «UNTITLED, 1984», «CASH CROP, 1984»
 «Рыночная красота»
 Лекция Ирины Кулик в Музее «Гараж». Пауль Клее — Жан-Мишель Баскиа. Живопись в движении

Выпускники Образовательного кампуса Джона Джея (Бруклин)
Выпускники Школы Святой Анны (Бруклин)
Выпускники Средней школы Эдварда Р. Марроу
Современные художники США
Умершие от передозировки героина
Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»
Граффитисты
Персоналии:Фабрика
Музыкальные продюсеры США в стиле хип-хоп